Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1983 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli 1983.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd, en slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als zesde geplaatste koppel Rosie Casals en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun 29e gezamen­lijke titel, de zevende van 1983. Navrátilová had daar­naast 58 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver elf. Het was hun vierde gezamenlijke grandslamtitel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Marcella Mesker speelde samen met de Amerikaanse JoAnne Russell – zij wonnen hun openingspartij, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook voor Betty Stöve, die in actie kwam met de Australische Dianne Fromholtz aan haar zijde, was de tweede ronde het eindstation.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1983